Rosières steht für:

 Rosières, französischer Name von Welschenrohr, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Rosières (Unternehmen),  französischer Hersteller von Haushaltsgeräten, zu Candy (Unternehmen) gehörig 

Gemeinden in Frankreich:
 Rosières (Ardèche) im Département Ardèche
 Rosières (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Rosières (Oise) im Département Oise
 Rosières (Tarn) im Département Tarn

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Rosières-aux-Salines im Département Meurthe-et-Moselle
 Rosières-en-Haye im Département Meurthe-et-Moselle
 Rosières-en-Santerre im Département Somme
 Rosières-près-Troyes im Département Aube
 Rosières-sur-Barbèche im Département Doubs
 Rosières-sur-Mance im Département Haute-Saône
 Delouze-Rosières im Département Meuse
 Naives-Rosières im Département Meuse

Siehe auch:
 Rozières
 La Rosière
 Rosiers